

Cinema 
Chains – film del 1912 diretto da Archer MacMackin 
Chains – film del 1989 diretto da Roger J. Barski

Letteratura 
 Chains – romanzo di Laurie Halse Anderson del 2008
 Sospetti (Chains) – romanzo di Douglas Scott

Musica 
 Chains – singolo dei The Cookies del 1962; una cover è contenuta in Please Please Me dei The Beatles
 Chains – album dei Golden Age del 1990
 Chains – singolo di Tina Arena del 1994, dall'album Don't Ask 
 Chains – singolo di DLT del 1996
 Chains – singolo di Kelebek del 2014
 Chains – singolo di Nick Jonas del 2014